Wyniki Grand Prix Europy, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.

To 6 zawody o Wielką Nagrodę Europy, w tym trzecie we Wrocławiu. Wrocław po raz ósmy gościł najlepszych żużlowców (organizował pięć rund w ramach GP Polski).

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Krzysztof Kasprzak, natomiast rezerwę toru stanowili Janusz Kołodziej oraz Tomasz Gapiński.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (3) Leigh Adams (Australia)
 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (16) Krzysztof Kasprzak (Polska)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (17) Janusz Kołodziej (Polska)
 (18) Tomasz Gapiński (Polska)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Nicki Pedersen – lider klasyfikacji przejściowej po pierwszej eliminacji Grand Prix.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Europy
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2006
 Sezon żużlowy 2006

Europa
2006
2006 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu